Peter Nettekoven ist der Name folgender Personen:

* Peter Nettekoven (Generalvikar) (1914–1975), deutscher Geistlicher, Generalvikar und ernannter Weihbischof in Köln
 Peter Nettekoven (Ringer) (* 1940), deutscher Ringer